

Кучина — село в гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кучина — село в гміні Кробя Гостинського повіту Великопольського воєводства